Содом и Гоморра:
 Содом и Гоморра — два библейских города, которые согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи жителей.
 «Содом и Гоморра» — роман Марселя Пруста, четвёртый роман цикла «В поисках утраченного времени», опубликован в 1922 году.
 «Содом и Гоморра» — кинофильм 1962 года.

См. также 
 Содом
 Гоморра